BIF eller bif har flere betydninger:

 Båndet jernformation – en sedimentær bjergart
 Brøndby IF – fodboldklub
 Brabrand IF – fodboldklub
 Barrow-in-Furness – by i Cumbria, England
 Barrow-in-Furness railway station – stationskode BIF
 Benevolence International Foundation – del af al-Qaeda
 Bif Naked – Canadisk musiker
 Bifrenaria – orkideslægt
 Bird in flight – fotografisk term
 Brynäs IF – ishockey team fra Gävle, Sverige
 Build Information File – en XML fil
 Built-in function – i forskellige programmeringssprog
 Burundian franc – ISO 4217 kode BIF
 BiF – Biuro Ubezpieczeń Koszalin, Polska (Polsk forsikringskontor)